Поньжевая:

 Поньжевая (приток Берёзовки)
 Поньжевая (приток Малой Ватыльки)
 Поньжевая (приток Каральки)
 Поньжевая (приток Пачелги)